Miejscowości w USA:
 Maytown – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Jefferson
 Maytown – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lancaster
 Maytown – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie Floyd